Северный Андаман () — крупный остров на севере архипелага Большой Андаман, Андаманских Островов, площадью в 1376 км². Население — 42 163 человека. Крупнейшее поселение на острове — город .

География 

На острове находится высочайшая точка всего архипелага — Сэддл-Пик (738 метр).

Северный Андаман довольно часто испытывает большие землетрясения, и пострадал от цунами при землетрясении в Индийском океане в 2004 году.

Экономика 
Основной промышленностью на острове являются выращивание риса и апельсинов.

Примечания 

Острова Индийского океана
Острова Индии
Андаманские и Никобарские острова